Checkpoint Charlie ( für Kontrollpunkt Charlie) steht für:
 Checkpoint Charlie, Grenzübergang in Berlin
 Checkpoint Charlie (Band), deutsche Rockband 
 Checkpoint Charlie (Album), Musikalbum der Band Checkpoint Charlie (1979)
 Checkpoint-Charly, Videotitel von Warum die UFOs unseren Salat klauen, deutscher Film von Hansjürgen Pohland (1980)

Siehe auch:
 Mauermuseum – Museum Haus am Checkpoint Charlie, Museum in Berlin